Benedek Lajos (1799–1867) református lelkész, esperes
 Benedek Lajos (1804–1881) császári-királyi táborszernagy
 Benedek Lajos (1858–1890) színész. A Színészeti Tanodában 1876-ban végzett